

Musica 
 Channel 10 – album di Capone-N-Noreaga del 2009

Televisione 
 Channel 10 o Network Ten – rete televisiva australiana
 Channel 10 (Aruts Eser) – rete televisiva israeliana

Pagine correlate 
 Canale 10